Ashwell ist der Name folgender: 

Personen:

 Edward Ashwell (* 1933), US-amerikanischer Boxer
 Gilbert Ashwell (1916–2014), US-amerikanischer Biochemiker
 Lena Ashwell (1872–1957), britische Schauspielerin, Theatermanagerin und -Regisseurin
 Rachel Ashwell (* 1959), englische Innenarchitektin und Erfinderin
 Thomas Ashwell (* 1976), US-amerikanischer Werbemanager 

 Ashwell Price (* 1981), südafrikanischer Cricketspieler

Orte:

 Ashwell (Rutland)
 Ashwell (Queensland)
 Ashwell (Hertfordshire)